

Geografia

Austria 
 Ottenthal – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Ottenthal – frazione di Großriedenthal, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Slovacchia 
 Ottenthal – antico nome tedesco di Doľany, comune nel distretto di Pezinok (Bratislava)